Volutellaria är ett släkte av svampar. Volutellaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Volutellaria